Гланц () — немецкая и еврейская фамилия.
Известные носители:

 Гланц, Анатолий Франкович (род. 1948) — русский прозаик, поэт, писатель-фантаст.
 Гланц, Дэвид (род. 1942) — полковник американской армии, военный историк.
 Гланц, Лейб (1898—1964) — американский и израильский кантор, певец, композитор, музыковед, писатель.
 Гланц, Марго (род. 1930) — мексиканская писательница, деятель культуры, преподаватель, академик.
 Гланц, Пётр Александрович (настоящая фамилия — Иващенко) (род. 1976) — российский актёр озвучивания.
 Гланц, Томаш (род. 1969) — чешский филолог-славист.

См. также 
 Гланц-ан-дер-Вайнштрасе — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.